W 1982 roku odbyła się 36. edycja Pucharu Wysp Owczych. Po raz kolejny brały w nim udział wszystkie kluby z archipelagu, niezależnie od poziomu ligowego. Finał zakończył się wynikiem, dającym zwycięstwo drużynie HB Tórshavn nad ÍF Fuglafjørður. Turniej miał trzy rundy:

 Runda wstępna (2 etapy)
 Runda eliminacyjna (4 etapy)
 Runda finałowa

Uczestnicy 

W rozgrywkach Pucharu Wysp Owczych udział wzięło czterdzieści osiem drużynn ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Drużyny ówczesnego 4. deild wzięły udział w fazie wstępnej, pozostałe rozpoczęły od rundy eliminacyjnej.

Terminarz

Runda wstępna

I Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 kwietnia 1982

|}

II Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 28 kwietnia 1982

|}

Runda eliminacyjna

1. kolejka 
W pierwszej kolejce zagrały pozostałe drużyny z 4. deild 1982 oraz drużyny awansujące z rundy wstępnej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 maja 1982

|}

2. kolejka 
W drugiej kolejce zagrały drużyny z 3. deild 1982 oraz drużyny awansujące z kolejki pierwszej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 12 maja 1982

|}

3. kolejka 
W trzeciej kolejce zagrały drużyny z 2. deild 1982 oraz drużyny awansujące z kolejki drugiej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 20 maja 1982

|}

4. kolejka 
W czwartej kolejce zagrały drużyny z 1. deild 1982 oraz drużyny awansujące z kolejki trzeciej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 maja 1982

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 maja 1982

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 29 maja 1982

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 31 maja 1982

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 2 czerwca 1982

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 6 czerwca 1982

|}

Runda finałowa

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 13 czerwca 1982

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 czerwca 1982

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1982 w piłce nożnej
Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
1982 na Wyspach Owczych